Шумлянский () — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Шумлянский, Александр Михайлович (1748—1795) — русский врач-акушер.
 Шумлянский, Иосиф Иван (1643—1708) — церковный деятель Речи Посполитой.
 Шумлянский, Павел Михайлович (1750—1821) — русский врач-хирург.